Dit is een overzicht van de kerken in Delft.

 
Delft